Alvarenga kan som auktorsförkortning betyda:

 Herculano Marcos Ferraz de Alvarenga
 Moacyr Alvarenga

Robotskapade auktorsförkortningar